Хинрикс () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Хинрихс, Иоганн Христиан (1759—1823) — искусствовед; автор трактата о роговой музыке.
 Хинрикс, Карл (1907—1967) — немецкий актер.
 Хинрикс, Ларс (род. 1976) — немецкий предприниматель.